En stewardesse er en kvinde, der er ansat til at sørge for passagerernes sikkerhed om bord på fly. I det daglige varetager de kundeservice på flyruter. Stewarder og stewardesser kaldes for kabinepersonale.

Kilde
Lexopen

Luftfart
Stillingsbetegnelser